|
De agglomeratie heet officieel London. 
Deze agglomeratie wordt officieel gesplitst in Outer London en Inner London. Het historische centrum (officieel City of London) behoort natuurlijk tot Inner London

In de Verenigde Staten zijn een groot aantal steden en dorpen genoemd naar de Britse hoofdstad.

Etymologie
De naam London is afkomstig van de Latijnse naam Londinium, de naam die de Romeinen tijdens hun heerschappij over het eiland aan de hoofdstad van de Romeinse provincie Britannia gaven.
|}

Topografie
Verenigd Koninkrijk
Londen (hoofdbetekenis), Londen, de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk
City of London, het historische centrum van die stad
Groot-Londen, de agglomeratie van die stad
Inner London, een groep boroughs die het centrale deel van de Engelse regio Groot-Londen omvat
Outer London, een groep boroughs in de Engelse regio Groot-Londen
Graafschap Londen, voormalig graafschap in Engeland

Canada
London (Ontario), stad in de Canadese provincie Ontario

Kiribati
London (Kiribati), nederzetting op de atol Kiritimati

Verenigde Staten
London (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
London (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
London (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
London (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio

Zuid-Afrika
Oost-Londen, stad in de Zuid-Afrikaanse Oost-Kaapprovincie

Personen met de achternaam London
Fritz London, Duits natuurkundige
Jack London (auteur), Amerikaans schrijver
Jack London (atleet)
Paul London, Amerikaans worstelaar

Transport
London (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk

Andere
London (film), een film uit 2005
London Tipton, een personage uit de Amerikaanse televisieserie The Suite Life of Zack & Cody
London Records, een Brits muzieklabel